

Sigle 
 Web service – servizio web
 Weiß Schwarz – gioco di carte collezionabili
 WonderSwan – console portatile	
 WordStar – word processor 
 World Series – finali del campionato della Major League Baseball

Codici 
 WS – codice vettore IATA di WestJet
 WS – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Samoa

Etichettatura tessile
 WS – sigla della denominazione di cashmere

Informatica 
 .ws – dominio di primo livello di Samoa

Musica 
 The W's – gruppo musicale ska-swing statunitense

Altro 
 WS – targa automobilistica di Siedlce (Polonia)